United Football League – lega statunitense professionistica di football americano
United Football League – competizione calcistica delle Filippine
UFL - videogioco calcistico del 2023